De 1500 meter mannen voor de wereldbeker schaatsen 2014/2015 ging van start op 16 november 2014 in Obihiro en eindigde in Erfurt op 22 maart 2015.

Titelverdediger was Koen Verweij uit Nederland. De Canadees Denny Morrison won de wereldbeker.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Obihiro

Seoel

Berlijn

Heerenveen

Hamar

Erfurt

Mannen 1500 meter
2014/2015